Dichtheitssatz von Borel
 Dichtheitssatz von Jacobson
 Dichtheitssatz von Kaplansky